Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 420 dans le monde.

 Route fédérale 420 en Allemagne
 RS-420 au Brésil
 Route 420 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 420 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 420 en Finlande
 Route européenne 420 traversant la France et la Belgique 
 Route nationale 420 en France
 Route régionale 420 en Slovénie